Chroły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
 Chroły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
Chroły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.